Гран-при России 2018 года (полное название — Formula 1 2018 VTB Russian Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 30 сентября 2018 года на автодроме Сочи Автодром в России. Это шестнадцатый этап сезона 2018 года. Первое место занял Льюис Хэмилтон пилот команды Mercedes.

Квалификация 

Примечания
  – Макс Ферстаппен получил штраф в 43 места на решётке: 35 мест за превышение квоты элементов силового агрегата, 5 мест за незапланированную замену коробки передач, 3 места за игнорирование желтого флага в квалификации.
  – Даниэль Риккардо получил штраф в 40 мест на решётке: 35 мест за превышение квоты элементов силового агрегата, 5 мест за незапланированную замену коробки передач.
  – Пьер Гасли получил штраф в 35 мест за превышение квоты элементов силового агрегата.
  – Брендон Хартли получил штраф в 40 мест за превышение квоты на элементы энергоблока.
  – Фернандо Алонсо получил штраф в 30 мест за превышение квоты на элементы энергоблока.
  – Стоффель Вандорн получил штраф в 5 мест за незапланированную замену коробки передач.

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Гонка 

Позиции по итогу гонки

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при России